Descanso – comune del Brasile nello stato di Santa Catarina
Descanso – census designated place della California, Stati Uniti d'America
Descanso – genere di ragni della famiglia Salticidae